Šípek může být:

obecně
šípky, plody růže

příjmení osob
Bořek Šípek (1949–2016) – český architekt, výtvarník, designér a pedagog
František Šípek (rozcestník) – více osob
Václav Šípek (1931–2020) – český a československý politik KSČ

ženy
Marta Šípková-Smělá (1892–???) – česká sociální pracovnice
Olga Šípková (* 1969) – česká sportovkyně, cvičitelka aerobicu
Růžena Šípková, známější jako Ludmila Grossmannová Brodská (1859–1935) – česká spisovatelka knih pro děti

literární postavy
Šípková Růženka – lidová pohádková postava spící princezny